La Coupe d'Ukraine de football 2003-2004 est la  de la compétition. Elle voit la victoire en finale du Chakhtar Donetsk contre le Dnipro Dnipropetrovsk.

Huitièmes de finale

Quarts de finale 
Les matchs aller sont joués entre le 15 et le 22 novembre 2003 tandis que les matchs retour sont joués entre le 19 et le 29 novembre 2003.

Demi-finales 
Les matchs aller sont joués le 7 mars 2004 tandis que les matchs retour sont joués le 20 avril 2004.

Finale

Notes et références

Liens externes 
  Coupe d'Ukraine 2003-2004 sur uafootball.net.ua.
  Coupe d'Ukraine 2003-2004 sur WildStat.ru.
  Coupe d'Ukraine 2003-2004 sur le site de la RSSSF.

2003-2004
Ukraine
Sport en Ukraine en 2003
Sport en Ukraine en 2004